О́льга Степа́новна Зве́рева (18 июня 1901, Воронеж — 28 ноября 1967, Сыктывкар) — советский гидробиолог, диптеролог, доктор биологических наук (с 1965). Общественный деятель. Автор 85 научных работ, награждена медалью «За трудовую доблесть».

Биография 
Родилась в Воронеже 18 июня 1901 года, её отец, С. Е. Зверев, был священником, историком-краеведом. В 1925 окончила университет там же. Работала в Сибири, Архангельской области, на Волге и в Коми. В 1943 защитила кандидатскую диссертацию по теме «К изучению личинок Tendipedidae равнинных рек». С 1962 года заведовала лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии Коми филиала АН СССР. Была членом Всесоюзного энтомологического общества и Всесоюзного гидробиологического общества. Умерла в Сыктывкаре 28 ноября 1967 года.

Научная деятельность 
Занималась гидробиолологическими исследованиями водоёмов Европейского Севера. На основаннии анализа данных по Вашуткиным озёрам, предложила несколько несколько гипотез для объяснения необычной биопродуктивности озёр Большеземельской тундры.

Некоторые публикации

Виды, описанные Зверевой

Примечания

Литература 

 Гецен М.В., Власова  Т.А. Ольга Степановна Зверева (страницы биографии ученого-гидробиолога). / ответственный редактор Г.П. Сидоров. – Сыктывкар, 1995. – 52 с.

Ссылки 
 Научный архив Коми научного центра УрО РАН
Диптерологи по алфавиту
Сотрудники Коми научного центра УрО РАН